Песковский завод может означать:

 Песковский завод стеклоизделий
 Песковский литейный завод